Тони Маведже (; 15 декабря 1987, Масака) — угандийский футболист, полузащитник сборной Уганды».

Карьера

Клубная 
Родился в Масака, Маведже начал свою молодёжную карьеру в клубе «Масака Локал Коунсил» в угандийской Суперлиги, прежде чем перейти в «Кампала Сити Коунсил» в 2004 году. В 2006 году он был переведён в «Полиц». Весной 2009 года Маведже присоединился к исландскому клубу «Вестманнаэйяр». В 2010 году ИБК удивила исландских футбольных экспертов, заняв третье место в лиге и обеспечения места в еврокубках на сезон 2011/12. В начале 2012 года он был отдан в аренду в южноафриканский клуб «Голден Эрроуз».

Маведже подписал контракт с норвежским клубом Типпелиги «Хёугесунна» в преддверии сезона 2014/15 на два года. В июле 2014 года после трёх матчей за Хёугесунн, Маведже переехал в Валюр на правах аренды. 27 января 2015 года, Маведже стал свободным агентом. Летом того же года он вернулся в Исландию в клуб «Троуттюр».

В июле 2017 года Маведже перешёл в албанскую «Тирану». Дебютировал за клуб 6 сентября 2017 года в победном матче против «Кукеси». Тони забил свой первый гол за команду 16 сентября 2017 года в матче против «Илирии», «Тирана» выиграла 1:0. В 2019 году покинул клуб.

В сборной 
За сборную Уганды Маведже выступал с 2003 года, за это время он стал одним из лидеров команды, и успел провести около восьмидесяти матчей за сборную. Свой первый гол за Уганду он забил 1 января 2009 года, в ворота Руанды. В 2017 году Маведже был участником Кубка африканских наций. На турнире он отыграл три матча против Ганы, Египта и Мали. 7 октября 2017 года в матче против сборной Ганы Маведже сыграл свою последнюю игру за сборную Уганду.

Статистика

Клуб

Сборная 

Статистика на 7 октября 2017

Международные голы 
 Счета и список результатов Маведже за сборную Уганды.

Достижения 
  «Тирана»
 Чемпион первого дивизиона Албании: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Албании: 2017

Примечания 

Футболисты Уганды
Игроки сборной Уганды по футболу
Игроки ФК «Кампала Сити Коунсил»
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»
Игроки ФК «Голден Эрроуз»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Валюр»
Игроки ФК «Троттюр»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Аль-Араби» Кувейт